Радачинешти има више значења:

 Радачинешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Радачинешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији